Amargoso, puede referirse a:
 El nombre común de la planta Rhamnus alpina
 El nombre común de la planta Sorbus aucuparia